Steinberger är kan syfta på:

 Steinberger (företag) – en gitarrtillverkare

Personer
 Bernhard Steinberger (1917–1990), en tysk ekonom, antifascist och dissident
 Emil Steinberger (född 1933), schweizisk författare, regissör och skådespelare
 Gábor Darvas (tidigare Gábor Steinberger) (1911–1985), ungersk kompositör
 Heinz Steinberger (född 1958), österrikisk skridskoåkare
 Jack Steinberger (född 1921), tyskfödd läkare och nobelpristagare
 Justus Steinberger (? - 1870), officer i USA:s armé
 Lucianne Goldberg (född Lucianne Steinberger, 1935), amerikansk litteraturagent
 Mike Steinberger, amerikansk vinkolumnist i Slate
 Ned Steinberger, amerikansk gitarrdesigner, grundare och namne av gitarrföretaget
 Peter Steinberger, politisk filosof och dekan vid Reed College

Geografi
 Steinberger Joch – ett berg i Österrike
 Steinberger Ache – ett vattendrag i Österrike

Se även 
 Steinberg

Tyska efternamn
Judiska efternamn
Jiddisch-efternamn